Nikodemus (englische Schreibvariante: Nicodemus) steht für:

 Nikodemus, Person der Bibel
 Vorname, seltener auch Nachname von Personen, siehe Nikodemus (Vorname)
 Nicodemus (Kansas), Ort in den Vereinigten Staaten
 Nicodemus National Historic Site, als National Historic Landmark der Vereinigten Staaten geschützte Gebäude in Nicodemus (Registernummer des NRHP-Eintrags: 76000820)
 Nikodemus, Oper von Hans Grimm (Komponist) (1926)
 Nikodemus, Name eines Eckturms der Burg Reichenberg (Rheinland-Pfalz) 

Siehe auch:
 Nikodem